Milenko Veljković – cestista serbo
 Miloš Veljković – calciatore svizzero naturalizzato serbo,
 Stefana Veljković – pallavolista serba